Beatriz de Hungría (1290–1343 o 1354) fue la hija mayor de Carlos Martel de Anjou-Sicilia y su esposa, Clemencia de Habsburgo. Era miembro de la casa de Anjou-Sicilia, rama menor de los Capeto.

Familia 
Sus abuelos maternos fueron Rodolfo I de Alemania y su primera esposa, Gertrudis de Hohenberg. Sus abuelos paternos fueron Carlos II de Nápoles y su esposa, María de Hungría.

Beatriz fue la segunda de tres hijos. Sus hermanos fueron Carlos I de Hungría y Clemencia de Hungría. Carlos reclamó los derechos sucesorios de su padre al trono de Hungría y su hermana Clemencia se casó con Luis X de Francia y fue madre de Juan I de Francia, el rey bebé.

En total, Beatriz tuvo treinta primos por parte de madre y al menos cuarenta y dos por parte de padre. Esto se debía a que sus abuelos, tanto maternos como paternos, tuvieron muchos hijos.

Vida 
Cuando Beatriz tenía sólo seis años de edad, en 1296, en Nápoles, la casaron con el delfín de Vienne, Juan II de la Tour du Pin, que era diez años mayor que ella. Tuvieron dos hijos:

 Guigues VIII (1309-1333), delfín de Vienne. Casado con Isabel de Francia, delfina de Vienne.
 Humberto II (1312-1355), delfín de Vienne. Casado con María de Baux, sobrina del rey Roberto de Nápoles por su hermana Beatriz.

Cuando su esposo murió en 1319, Beatriz profesó como monja en Cîteaux. Allí permaneció hasta 1340, cuando se fue a la abadía des Ayes. Su hijo fundó para ella el convento de Saint-Just dans le Royannais. Allí es donde murió, en el año 1343.

Antepasados
</center>

Referencias

Casa de Anjou-Sicilia
Nobles francesas del siglo XIII
Nobles francesas del siglo XIV

Nobles italianas del siglo XIII
Nobles italianas del siglo XIV

Vienne

Nacidos en Nápoles
Fallecidos en Grenoble
Húngaras del siglo XIV
Nobles de Hungría del siglo XIV